Una localitat habitada a la república de Croàcia té l'estatus de ciutat (grad; pot també traduir-se com a poble) si:
 és el centre d'un županija, o
 té més de 10.000 residents o
 es defineix per una excepció

A partir de 2006 hi ha un total de 127 ciutats oficialment registrades en Croàcia:

 L'any 2013 el municipi de Popovača era qualificat com a ciutat, portant el total a 128 ciutats i 428 municipis.

Referències

Enllaços externs 
 Croatian Bureau of Statistics census 2011 initial results 
 From the World Gazetteer:
 Map of largest cities in Croatia
 Population of cities and towns in Croatia 
 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Croat)

 
Croacia